Die Little League World Series 1949 war die 3. Austragung der Little League Baseball World Series, einem Baseballturnier für Knaben zwischen 11 und 12 Jahren.

Gespielt wurde auf dem Bowman Field in Williamsport. Dieses liegt am Ufer der West Branch Susquehanna River dessen Damm als natürliche Tribüne diente. Auch wenn mittlerweile ein neues Stadion gebaut wurde, ist es noch immer möglich, auf dem originalen Feld zu spielen.

Teilnehmer 

Erstmals gab es Qualifikationen für jeden Staat.

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Baseball 1949
1949
Sportveranstaltung in Williamsport (Pennsylvania)